Кратер Лаббок () — небольшой ударный кратер на западном побережье Моря Изобилия на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь английского математика и астронома Джона Уильяма Лаббока (1803—1865) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Лики на западе; кратер Секки на севере; кратер Мессье на востоке-северо-востоке; кратер Гутенберг на юге и кратер Капелла на юго-западе. На севере от кратера находятся горы Секки; на северо-востоке борозда Мессье; на юге борозды Гокления; на юго-западе борозды Гутенберга. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 14,1 км, глубина 300 м.

Кратер Лаббок имеет слегка эллиптичную форму с осью ориентированной с северо-северо-запада на юго-юго-восток. Вал узкий и невысокий, несколько сглажен, в западной части вала находятся несколько пиков, в восточной — седловатое понижение. Высота вала над окружающей местностью достигает 490 м. Дно чаши кратера плоское, без приметных структур.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-15, Аполлона-16.
 Кратер Лаббок на карте LAC-79.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Лаббок на карте AIC79B.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны